Íntimamente puede referirse a:

Música 
 Íntimamente (álbum de Emmanuel) (1980).
 Íntimamente (álbum de Intocable) (2004).
 Íntimamente (álbum de Mocedades) (1992).